Хейдари:

 Хейдари, Али Акбар (род. 1941) — иранский борец вольного стиля, призёр Олимпийских и Азиатских игр.
 Хейдари, Алиреза (род. 1976) — иранский борец вольного стиля.
 Хейдари, Хосро (род. 1983) — иранский футболист, защитник.